Аксо (; устар. передача на русский: Гаксо) — французская фамилия.

 Аксо, Николя (1749—1794) — французский бригадный генерал, участник войны в Вандее.
 Аксо, Франсуа-Николя-Бенуа (1774—1838) — французский дивизионный генерал, военный инженер и фортификатор, племянник генерала Николя Аксо.